Tingsryds kommun er en kommune i Kronobergs län i Sverige.

Byområder 
Der er otte byområder i Tingsryds kommun.
 
I tabellen vises byområderne i størrelsesorden pr. 31. december 2005. Hovedbyen er markeret med fed skrift.

Kommuner i Kronobergs län